Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso de Borbón y Battenberg (født 20. juni 1913 i Segovia, død 1. april 1993 i Pamplona) var en spansk kronprins. I Spanien var han kendt som Don Juan de Borbón og i udlandet som Juan, greve af Barcelona.
 
Juan af Barcelona var den tredje ældste søn af kong Alfons 13. af Spanien, og han var sønnesøn af kong Alfons 12. af Spanien. Han blev far til kong Juan Carlos af Spanien (født 1938) og farfar til kong Felipe 6. af Spanien (født 1968).

I 1931 blev Spanien en republik, og kongefamilien blev sendt i landflygtighed. Da Alfons 13. døde i 1941, var diktatoren Francisco Franco blevet Spaniens statschef, derfor blev Juan af Barcelona ikke konge.

Senere accepterede Franco, at når han døde, så skulle posten som statschef overtages af en konge. Juan af Barcelona var kendt som liberal. Derfor kunne Franco ikke accepterede ham som tronfølger. I 1971 indsatte Franco i stedet Juans søn den mere konservative prins Juan Carlos (født 1938) som tronfølger.  

Efter Francos død i den 20. november 1975 blev Juan Carlos konge. Dette skete mere end 17 år før Juan af Barcelona døde.

Biografi

Tidlige liv 

Juan blev født den  på Palacio Real de la Granja de San Ildefonso nær Segovia nord for Madrid i Spanien. Han var den tredje søn af det spanske kongepar Alfons 13. af Spanien og den britisk fødte dronning Victoria Eugenie af Battenberg. Victoria Eugenie var datter af prinsesse Beatrice af Storbritannien og datterdatter af dronning Victoria af Storbritannien.

I 1931 blev Spanien en republik, og kongefamilien blev sendt i landflygtighed. Juans to ældre brødre Alfonso, fyrste af Asturien (1907–1938) og Jaime, hertug af Segovia (1908–1975) gav afkald på deres arveret i 1933. Derfor blev Juan af Barcelona titulær tronfølger fra dette år.

Ægteskab og børn 
Juan af Barcelona giftede sig den 12. oktober 1935 med sin halvkusine prinsesse Maria de las Mercedes af Bourbon-Begge Sicilier (1910–2000). Hun var oldedatter af kong Ferdinand 2. af Begge Sicilier, tipoldedatter af storhertug Leopold 2. af Toscana, dobbelt tipoldedatter af kong Ludvig-Filip af Frankrig og tipoldedatter af kong Ferdinand 7. af Spanien.

Parret fik fire børn:
 prinsesse Pilar de Borbón, hertuginde af Badajoz (født 1936)
 kong Juan Carlos af Spanien (født 1938)
 prinsesse Margarita de Borbón, hertuginde af Soria  (født 1939)
 prins Alfonso af Spanien (1941 – 1956)

Senere liv 
Da Alfons 13. døde i 1941, var diktatoren Francisco Franco blevet Spaniens statsoverhoved. Derfor blev Juan af Barcelona ikke konge, men overtog positionen som tronprætendent.

Senere accepterede Franco, at når han døde, så skulle posten som statsoverhovede overtages af en konge. Juan af Barcelona var kendt som liberal, og derfor kunne Franco ikke accepterede ham som tronfølger. I 1971 indsatte Franco i stedet Juans søn prins Juan Carlos (født 1938) som tronfølger.

Efter Francos død den 20. november 1975 blev Juan Carlos konge. Dette skete mere end 17 år, før Juan af Barcelona døde.

Referencer 

Juan af Barcelona
Kongelige fra Spanien
Tronprætendenter
Prinser
Spaniere i 1900-tallet
Fyrster af Asturien
Tronfølgere som aldrig tiltrådte